Rohm è un nome tedesco

Geografia
 Località di Wuppertal, vedi Am Rohm

Aziende
 Rohm K.K. – azienda giapponese di elettronica
 Rohm and Haas – azienda chimica statunitense
 Rohm – azienda di armi

Persone
 Fabian Rohm
 Guido Rohm (* 1970)
 Herbert Rohm (1943-2016)
 Karl Rohm (1873-1948)
 Maria Rohm (1943-2018)
 Ryan Rohm (* 1957)

Pagine correlate 

 Jair-Rôhm Parker Wells (* 1958), jazzista americano
 Röhm (disambigua)